Эрдёш () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Эрдёш, Виктор (род. 1987) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2007)
 Эрдёш, Пал (1913—1996) — венгерский математик
 Эрдёш, Петер (1925—1990) — венгерский юрист, глава лейбла звукозаписи Pepita (1979—1990)
 Эрдёш, Эрих — фигурист из Австрии, бронзовый призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр чемпионатов Европы